Торма́совы — графский и дворянский род.

Павел Тормасов, сын боярский, был приставом у английского посла (1600); Игнатий Тормасов состоял при датском королевиче (1602). Феодор Афанасьевич Тормасов был воеводою на Олонце (1727), брат его, Иван, — воеводой Вологодской провинции (1727).

Тормасов, Александр Петрович (1752—1819) — граф, генерал от кавалерии. В Отечественную войну 1812 года командовал 3-й западной армией на южном фланге, московский градоначальник. Его единственный сын умер бездетным. Брат его, Пётр Петрович (1757—1831), был витебским губернатором и имел лишь одного бездетного сына.

Род Тормасовых пресёкся, и фамилия эта перешла в род Сназиных.

Описание герба 
Щит поделён двумя диагоналями на четыре части. В середине малый щиток: он поделён горизонтально, нижняя часть поделена вертикально. Верхняя часть щитка поделена диагоналями от верхних углов к середине. В образовавшемся треугольнике в голубом поле серебряная рука в серебряных латах держит меч. В образовавшихся других серебряно-голубых полях вертикально в правом серебряная подкова шипами вниз, в левом красная роза на зелёном стебле. В основном гербе в верхней золотой части чёрный двуглавый орел с тремя коронами, на груди в красном поле золотой вензель Императора Александра I. По сторонам щита в пурпуровых полях в правом горизонтально золотая лавровая ветвь, в левом серебряная шпага с золотым эфесом остриём вверх, украшенная алмазом и надписью «За храбрость». Внизу в серебряном поле на зелёном лугу красная крепость с тремя зубчатыми башнями. Перед крепостью несколько чёрных изломанных пушек и накрест полотнищами вниз два знамени.

Щит увенчан графской короной, на ней три шлема: на среднем — графская корона, на ней взлетающий чёрный императорский орёл с тремя коронами с красным щитком, в котором вензель Императора Александра I; на двух крайних шлемах по дворянской короне. Нашлемники: правый — золотой лев с красными глазами и языком, с головою назад держит серебряный меч с золотой рукояткой; левый — такой же лев держит золотую лавровую ветвь. Намёт золотой, подложен голубым и пурпуровым. Щитодержатели: два конногвардейца. Девиз: CONSTANTIA OMNIA VINCIT, золотом по голубому (ПОСТОЯНСТВО ВСЕ ПРЕОДОЛЕВАЕТ)

Примечания

Литература 
 

 

Графские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены подковы
Дворянские роды, на гербах которых изображены розы
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость